PLF steht für:

 Flugplatz Pala im Tschad (IATA-Code)
 Palästinensische Befreiungsfront, eine militante palästinensische Gruppe
 Penguin Liberation Front, eine Organisation, die Software bereitstellt, welche aus verschiedenen Gründen nicht in Linux-Distributionen enthalten ist.
 Pulverlöschfahrzeug, eine Sonderlöschfahrzeuggattung
 Premium Large Format, Kinos mit besonders großen Leinwänden

PLF